Мунтарі — село у повіті Алба в Румунії.
 Мохаммед Мунтарі (*1993) — катарський футболіст ганійського походження, нападник.
 Саллі Мунтарі (*1984) — ганський футболіст, півзахисник.